Webster ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Webster County (Georgia)
 Webster County (Iowa)
 Webster County (Kentucky)
 Webster County (Mississippi)
 Webster County (Missouri)
 Webster County (Nebraska)
 Webster County (West Virginia)

Siehe auch:
 Webster Parish, Louisiana